Плоскохвост: 

 Название некоторых морских змей:
 
 
 
 
  — рыба семейства пилосошниковые угри (Serrivomeridae).